Ninazu (sumer ékírással  DNIN.AZU vagy DNIN.ABZU, azaz Abzu ura) a sumer mitológia alvilági gyógyító istene. Mítoszaiban vagy Enlil és Ninlil, vagy Ereskigal és Gugalanna (Guanna), esetleg Ereskigal és Nergal fia. Felesége Ninszitu. Az ő gyermekük Ningis-zida, akit szintén gyógyítóként tiszteltek. Kígyó alakjában képzelték el és ábrázolták, ekkor neve Mushussu (sumer MUŠ.ḪUŠ-ŠU, kígyó, vörös sárkány).

Ninazu Esnunna városának helyi istene, sőt annak fővédnöke volt, míg a késősumer korban Tispak fel nem váltotta (vagy kultusza egyesült Tispak kultusztával). A váltás valamikor az i. e. 2. évezred elején volt. Az esnunnai Eszikul és Ekurma szentélyekben tisztelték.

Családfa 
A legismertebb mítoszváltozatok szerinti családfa:

Külső hivatkozások 
GatewaystoBabylon.com

Források 
 Michael Jordon: Encyclopedia of Gods, Kyle Cathie Limited, 2002.
 ; Mušḫuššu, 456–462. old.

Sumer istenek
Sumer mitológia